

Geografia 
 Adderley – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra

Persone 
 Herb Adderley – giocatore statunitense di football americano
 Julian Cannonball Adderley – sassofonista jazz statunitense
 Nat Adderley – trombettista jazz statunitense